Гаплогруппа B (Y-ДНК) – патрилинейная линия наследственности, наблюдаемая в настоящее время в некоторых центральноафриканских популяциях
 Гаплогруппа B (мтДНК) – матрилинейная линия наследственности, наблюдаемая в настоящее время в некоторых восточноазиатских и индейских популяциях